Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1992/93 war die 47. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der 1. FC Viersen nach neun Jahren und der VfB Homberg nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SV Bayer Wuppertal (erstmals in der Verbandsliga), TuS Grevenbroich (Wiederaufstieg nach sieben Jahren) und die Amateurmannschaft des MSV Duisburg (Rückkehr nach 22 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal Rot-Weiß Oberhausen, das damit nach vier Spielzeiten in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der VfB Lohberg verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, der VfR Neuss nach drei Spielzeiten und der VfB 06 Langenfeld zwölf Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1992
Fußballsaison 1992/93